O Satellite Award de melhor atriz em filme musical ou comédia é um dos Satellite Awards, concedido anualmente pela International Press Academy.

Vencedoras e nomeadas

1990

2000 

 
Listas de atrizes de cinema